Termenul „Bilstein” se poate referi la:

Burg Bilstein este o cetate în Lennestadt în Nordrhein-Westfalen Germania
Bilstein (Kreuzau) o localitate lângă  Kreuzau în Nordrhein-Westfalen
Bilstein (Lennestadt) este un cartier din Lennestadt în Nordrhein-Westfalen

Am Bilstein (Hückeswagen), o stâncă în Hückeswagen în Nordrhein-Westfalen
Bilstein (Briloner Höhen), un munte în masivul Brilon în Nordrhein-Westfalen
Bilstein (Kaufunger Wald), un munte în Kaufunger Wald în Hessa de Nord
Bilstein (Vogelsberg), un munte în Vogelsberg în Hessen
Bilsteinhöhle o stâncă și o peșteră de lângă Warstein în Nordrhein-Westfalen

Dietrich I. von Bilstein; nobil von Bilstein (ca. 1202-1255)
Johann I. von Bilstein; Mareșal, Westfalen († 1310)
Gottfried von Bilstein; Abt (stareț) Grafschaft († 1289)
Roger Bilstein